A 21 315-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

A 2106-os útból ágazik ki, nem sokkal annak 2. kilométere után, Váchartyán belterületén. Déli, majd dél-délkeleti irányban halad, települési neve Vasút utca. Csak a Budapest–Vácrátót–Vác-vasútvonal Váchartyán megállóhelyéig vezet, ahol véget is ér, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatai szerint 211 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

Jegyzetek

21315